National Basketball Association 1985/1986 var den 40:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 25 oktober 1985 och avslutades den 13 april 1986 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 8 juni 1986 vann Boston Celtics sin sextonde NBA-titel efter att ha besegrat Houston Rockets med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 9 februari 1986 i Reunion Arena i Dallas, Texas. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 139-132.

Sacramento Kings från Sacramento, Kalifornien spelade sin första säsong i ligan efter flytten från Kansas City Kings i Kansas City, Missouri.

Boston Celtics vann 40 av sina 41 hemmamatcher under grundserien, vilket är det närmaste något NBA-lag varit att vinna samtliga hemmamatcher under en säsong. Boston vann även alla sina 10 hemmamatcher i slutspelet.

Chicago Bulls gick till slutspel efter att endast ha vunnit 30 av sina 82 matcher i grundserien, det är det minsta antalet segrar som behövts för att gå till slutspel sedan säsong 1967/1968 när just samma Chicago Bulls bara vann 29 matcher.

Bland kända rookies denna säsong: Patrick Ewing, New York Knicks och Karl Malone, Utah Jazz.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Boston Celtics mot Houston Rockets

Boston Celtics vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1985/1986 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1985/1986 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1986 på basketball-reference.com
NBA history 1985/1986 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1985 i USA
1986 i USA
Basketsäsongen 1985/1986
1985/1986